El següent calendari és vàlid per a qualsevol any comú començat en dijous. Un any comú és un any de 365 dies, és a dir, un any que no és de traspàs. Aquests anys comencen en dijous 1 de gener i s'acaben en dijous 31 de desembre. En són exemples el 1987, el 1998 i el 2009. L'últim any comú començat en dijous fou el 2015 i el proper serà el 2026.

Altres anys comuns començats en dijous 

Calendari
Setmana